Le qualificazioni del singolare del Moselle Open 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Kenny de Schepper (qualificato)
  Pierre-Hugues Herbert (qualificato)
  Michał Przysiężny (qualificato)
  Matthias Bachinger (ultimo turno)

  Jonathan Eysseric (primo turno)
  Sam Barry (primo turno)
  Alexander Lobkov (primo turno)
  Adrien Bossel (ultimo turno)

Qualificati 

  Kenny de Schepper
  Pierre-Hugues Herbert

  Michał Przysiężny
  Florent Serra

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Moselle Open 2014
ATP World Tour 2014